Charles Washburn ist der Name folgender Personen:

* Charles Ames Washburn (1822–1889), US-amerikanischer Diplomat
 Charles G. Washburn (1857–1928), US-amerikanischer Politiker